Aleksandr Nikitowicz Andriejew (1917 -1988) – radziecki działacz partyjny.
 Aleksandr Nikołajewicz Aleksiejew (ur. 1951) – rosyjski dyplomata
 Aleksandr Pietrowicz Andriejew (1923-2020) – radziecki lotnik wojskowy
  - rosyjski fizyk teoretyczny, członek zagraniczny PAN